Буйи́ () — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входил в состав округа Труа. В кантон Буйи входило 28 коммун, из них главной коммуной являлась Буйи. 22 марта 2015 года 23 коммун перешли в кантон Ле-Рисе, 5 коммун в Вандёвр-сюр-Барс.

Коммуны кантона

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 10 838 человек.

Упразднённые кантоны департамента Об